Протасенко — українське прізвище. Відомі носії:
 Анастасія Мінцковська (Протасенко) — радянська та російська співачка, авторка віршів і музики до своїх пісень
 Володимир Протасенко — радянський та російський кіноактор
 Микола Протасенко — український актор театру